Niemcy:
 Osten – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven

Osoby:
 Adolf Osten – duński dyplomata

Inne:
 Osten – ród